Clintonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clintonville (Pennsylvania)
Clintonville (Wisconsin)